Paralyzed – album dei Witch del 2008
 Paralyzed – singolo di Elvis Presley del 1956
 Paralyzed – singolo di Sisse Marie del 2012
 Paralyzed – singolo di NF del 2015
 Paralyzed – singolo dei Dream Theater del 2019